Chiesa della Madonna della Pace ad Angri (SA)
Oratorio della Madonna della Pace ai Cerri Alti a Grosseto (GR)
Chiesa della Madonna della Pace a La Maddalena (SS)
Chiesa della Madonna della Pace o chiesa dei Bianchi a Montalcino (SI)
Chiesa della Madonna della Pace a Ortona (CH)
Chiesa della Madonna della Pace a Torrita di Siena (SI)

Pagine correlate 
 Chiesa della Pace (disambigua);
 Chiesa di Santa Maria della Pace.